Lijnden (Haarlemmermeer), een plaats in Noord-Holland
 Gemaal De Lijnden, een gemaal in die plaats
Lijnden (Gelderland), een buurschap in Overbetuwe

Zie ook
Lynden (doorverwijspagina)
Lienden (doorverwijspagina)